Ивелина Атанасова – Генчев е български интернет предприемач, старши бизнес консултант по пазарни стратегии, дигитална трансформация и маркетинг на растежа.

Биография 
Родена на 16 октомври 1983 г. във Варна. Завършва ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Варна, а между 2002 и 2007 г. учи „Международни икономически отношения“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и „Корпоративно приложен маркетинг“ в Икономически университет – Варна. Сертифициран експерт по бизнес коучинг, към школата на Intunity Coaches.

Обществена дейност 
Създател на първата „бизнес клиника“® за дигитална трансформация на бизнеса в България , обществената дейност и работа на Ивелина Атанасова – Генчев се свързва със „създаването и управлението на бизнес организации, които допринасят за икономическото овластяване на жените чрез информационно-комуникационните технологии и достъп до качествено образование от най-ранна детска възраст“.

Инициативи 
Автор на теорията за „дигиталните деца“ и основател на глобалната инициатива за трансформация на образованието DigitalKidZ: Училище с отворен код® 

DigitalKidZ стартира през 2014 г. като първата българска инициатива за повишаване на дигиталната грамотност на съвременните учители, родители и деца, две години по-късно инициативата печели награда за „Социална кампания на България“  от Forbes.

Съ-основател е на българския клон на световната организация – Women in Tech®.

Лекции и обучения 
 Как технологиите ще ни помогнат да постигнем равенство между половете? – TEDx Самоков 2021
 Новото поколение – между дигиталния свят и игрите на двора – COBIZ-20, 2020
 Илюзията на кариерната трансформация – TEDx Пазарджик 2019
 Мотивацията на персонала. Как да стимулираме служителите да работят ефективно и да са лоялни към компанията? – HR Summit & Career Fair – Plovdiv, 2019
 Изкуството да отглеждаш „дигитално дете“ – фестивал „Свободата да бъдеш“, 2018
 Практически семинар: Рекламата, която продава – Етаргет, 2015
 Еволюция на потребителското поведение. Как да изградим маркетинг стратегия и продуктова политика – Travel Academy, 2015
 Изграждане на цялостна маркетинг стратегия в туризма – Travel Mind, 2014

Награди 
 2021 – Включена в списъка на SuperCharger Venture за най-вдъхновяващите жени – лидери в областта на TechEdu индустрията в световен мащаб
 2017 – Отличие от президента Румен Радев за особено висок принос в областта на компютърните технологии
 2016 – Жена на годината (сп. „Грация“), категория: Технологии и иновации
 2015 – 40 до 40 – класацията на Дарик радио за личностите, които променят облика на България
 2015 – Жена предприемач на България (Български център на жените в технологиите – BCWT)

Източници

Външни препратки 
  на Ивелина Атанасова – Генчев
 www.facebook.com/
 www.linkedin.com
 newtrend – бизнес клиника
 DigitalKidZ

Български бизнесмени
Родени във Варна
Възпитаници на Стопанската академия
Възпитаници на Икономическия университет – Варна